Дани́лова Ба́лка () — село в Благовещенском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 955 человек. Почтовый индекс — 26440. Телефонный код — 52-59.

История 
В 1945 г. Указом ПВС УССР село Данилова Балка и посёлок Антоновка объединены в один населенный пункт село Данилова Балка.

Местный совет 
26440, Кировоградская обл., Благовещенский р-н, с. Данилова Балка

Известные люди 
В селе родились физик В. М. Струтинский; лётчик, Герой Социалистического Труда А. Ф. Кравец.

Примечания

Ссылки 
 Данилова Балка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Благовещенского района (Кировоградская область)